Pointon ist der Familienname folgender Personen:

 Marcia Pointon (* 1943), britische Kunsthistorikerin, Publizistin und emeritierte Professorin
 Mike Pointon (1941–2021), britischer Jazzmusiker
 Neil Pointon (* 1964), britischer Fußballspieler